Rausch Ferenc (1743–1816) bölcseleti doktor, egyetemi tanár.
 Rausch Ferenc dobos, többek között a Solaris és az Első Emelet tagja.